Josef Beránek, češki hokejist, * 25. oktober 1969, Litvínov, Češka.

Beránek je kariero začel pri klubu HC Litvínov v češkoslovaški ligi, leta 1989 je bil izbran na NHL naboru kot 78. s strani kluba Edmonton Oilers, v ligi NHL pa je igral še za kluba Philadelphia Flyers in Pittsburgh Penguins, skupno je odigral 531 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 118 golov in 144 podaj, ter 57 tekem končnice, na katerih je dosegel pet golov in osem podaj. Zadnjih devet sezon je igral za klub HK Slavija Praga v češki ligi, kjer se je po sezoni 2009/10 upokojil.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu, za češko pa na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve bronasti medalji.

Pregled kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 14
| 7
| 4
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 32
| 18
| 10
| 28
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
|
| 4
| 9
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Dukla Trenčín
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 49
| 19
| 23
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 58
| 29
| 31
| 60
|
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 91/92
|
| 58
| 12
| 16
| 28
| -2
| 18
|
| 12
| 2
| 1
| 3
| -6
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 92/93
|
| 26
| 2
| 6
| 8
| -7
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cape Breton Oilers
| AHL
| 92/93
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 92/93
|
| 40
| 13
| 12
| 25
| -1
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| +7
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 93/94
|
| 80
| 28
| 21
| 49
| -2
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 94/95
|
| 16
| 7
| 7
| 14
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 94/95
|
| 14
| 5
| 5
| 10
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 94/95
|
| 37
| 8
| 13
| 21
| -10
| 28
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| -7
| 12
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 95/96
|
| 61
| 6
| 14
| 20
| -11
| 60
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 96/97
|
| 39
| 19
| 24
| 43
|
| 115
|
| 3
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 96/97
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| -1
| 4
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| HC Vsetín
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 97/98
|
| 45
| 24
| 27
| 51
|
| 92
|
| 10
| 2
| 8
| 10
|
| 14
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 66
| 19
| 30
| 49
| +6
| 23
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
|
| 58
| 9
| 8
| 17
| -6
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 13
| 4
| 4
| 8
| -6
| 18
|
| 11
| 0
| 3
| 3
| +2
| 4
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 70
| 9
| 14
| 23
| -7
| 43
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|-
| HK Slavija Praga
| Češka liga
| 01/02
|
| 36
| 13
| 20
| 33
| +23
| 71
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| +1
| 6
|-
| HK Slavija Praga
| Češka liga
| 02/03
|
| 46
| 10
| 21
| 31
| +7
| 38
|
| 17
| 2
| 7
| 9
| +3
| 28
|-
| HK Slavija Praga
| Češka liga
| 03/04
|
| 51
| 16
| 47
| 63
| +28
| 93
|
| 19
| 7
| 11
| 18
| +1
| 30
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 2
| 2
| 4
| +2
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 37
| 8
| 17
| 25
| +8
| 65
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -3
| 4
|-
| HK Slavija Praga
| Češka liga
| 05/06
|
| 50
| 14
| 38
| 52
| +14
| 101
|
| 15
| 1
| 8
| 9
| -4
| 28
|-
| HK Slavija Praga
| Češka liga
| 06/07
|
| 52
| 19
| 20
| 39
| +5
| 44
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| -5
| 6
|-
| HK Slavija Praga
| Češka liga
| 07/08
|
| 50
| 15
| 15
| 30
| +11
| 42
|
| 12
| 1
| 0
| 1
| -2
| 6
|-
| HK Slavija Praga
| Češka liga
| 08/09
|
| 50
| 15
| 27
| 42
| -3
| 36
|
| 18
| 4
| 7
| 11
| -4
| 14
|-
| HK Slavija Praga
| Evropska liga
| 08/09
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija Praga
| Češka liga
| 09/10
|
| 39
| 6
| 12
| 28
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1256
| bgcolor="#7FFF00" | 375
| bgcolor="#7FFF00" | 513
| bgcolor="#7FFF00" | 898
| bgcolor="#7FFF00" | +59
| bgcolor="#7FFF00" | 1342
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 177
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | -28
| bgcolor="#7FFF00" | 166
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Cape Breton Oilers
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti HK Slavija Praga